Josep Marraco i Ferrer (Barcelona, 1835 – 1913), organista, compositor i mestre de capella de la Catedral de Barcelona
 Josep Marraco i Xauxas (Reus, 1814 – Barcelona, 1873), organista, compositor i mestre de capella de la Catedral de Barcelona, pare de Josep Marraco i Ferrer